La quatrième Ligue européenne féminine de volley-ball se déroule du 31 mai au  . L'équipe vainqueure de la compétition est directement qualifiée pour le Grand Prix mondial de volley-ball 2013.

Équipes participantes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Phase finale 
La phase finale se dispute du 5 au  à Karlovy Vary (Tchéquie), au KV Arena.

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP: Aneta Havlíčková 
Meilleure marqueuse : Elitsa Vasileva 
Meilleure attaquante : Elitsa Vasileva 
Meilleure serveuse : Dobriana Rabadzhieva 
Meilleure contreuse : Caroline Wensink 
Meilleure réceptionneuse : Helena Havelková 
Meilleure passeuse : Maja Ognjenović 
Meilleure libero : Julie Jášová

Les équipes 

Entraîneur :  Fabrice Vial ; entraîneurs-adjoints :  Laurent Laval,  Philippe Salvan

2012
Compétition de volley-ball en Tchéquie
Volley-ball en 2012
Sport en Tchéquie en 2012